Christian Rimestad er navnet på flere personer:

 Christian Olsen Rimestad (birkedommer) ( død 1832) – dansk birkedommer
 Christian Vilhelm Rimestad (1816-1879) – dansk skolemand, redaktør og politiker, søn af birkedommeren
 Christian Rimestad (politiker) (1830-1894) – dansk højesteretsdommer og politiker, søn af birkedommeren
 Christian Olsen Rimestad (1848-1915) – dansk jernbanemand, søn af skolemanden
 Christian Rimestad (forfatter) (1878-1943) – dansk oversætter og forfatter, søn af højesteretsdommeren